Bukowie bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Bukowie (Bierzwnik), Siedlung in der Gmina Bierzwnik in der Woiwodschaft Westpommern
 Bukowie (Kunów), Dorf der Gmina Kunów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Bukowie (Słupia Konecka), Wohnplatz in der Gmina Słupia Konecka in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Bukowie (Wilków), Dorf der Gmina Wilków in der Woiwodschaft Opole